Csehország
 Český Šternberk (németül Böhmisch Sternberg), város a Benešovi járásban
 Šternberk (korábban Moravský Šternberk, németül Sternberg), város az Olomouci jársban
 Šternberk u Brtniku (németül Sternberg), egykori vadászkastély Brtníky közelében a Děčíni járásban
 Lengyelország
 Grzywna (németül Sternberg), település Lengyelországban
 Osowo (németül Sternberg), település Lengyelországban
 Stryjkowo (németül Sternberg), település Lengyelországban
 Torzym (Sternberg in der Brandenburger Neumark), város Lengyelországban
 Németország
 Sternberg, város Németországban, Mecklenburg–Elő-Pomeránia tartományban